! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 135001–135100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 135101–135200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 135201–135300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 135301–135400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 135401–135500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 135501–135600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 135601–135700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 135701–135800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 135801–135900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 135901–136000 [ editare]

Lista planetelor minore (135001-136000)